Dragon Player est un lecteur multimédia libre basé sur la bibliothèque Xine pour la version KDE3 et sur Phonon (Xine ou autre) pour la version KDE4. C’est le successeur de Codeine.

Logiciel KDE

en:Kdemultimedia#Dragon Player